Айос-Ніколаос — місто на острові Крит, Греція
 Айос-Ніколаос — район Афін
 Айос-Ніколаос — станція Афінського метрополітену
 Айос-Ніколаос — британський гарнізон на Кіпрі